Los plesiosaurios (Plesiosauria) son un orden extinto de saurópsidos (reptiles) sauropterigios que aparecieron a principios del período Jurásico (y posiblemente en el Rhaetiense, a finales del período Triásico) y perduraron hasta la extinción K-T al final del Cretácico, habitando en todos los mares. Con frecuencia se los identifica erróneamente como "dinosaurios marinos". Después de su descubrimiento, se decía humorísticamente que se parecían a "una tortuga con una serpiente ensartada a través de su cuerpo", aunque carecían de caparazón.

Se argumenta de vez en cuando que los plesiosaurios no están extintos, aunque no hay ninguna evidencia científica para esta creencia; normalmente se explican los avistamientos modernos que se informan de vez en cuando como cadáveres descompuestos de tiburón peregrino o engaños.

Descripción 

Los plesiosaurianos típicos tenían cuerpo ancho y cola corta. Retuvieron sus dos pares ancestrales de miembros que evolucionaron en grandes aletas. Los plesiosaurios evolucionaron de los remotos notosaurios, que tenían un cuerpo parecido al de un cocodrilo; los tipos principales de plesiosaurio se distinguen por el tamaño de su cabeza y cuello.

Como grupo, los plesiosaurios eran los animales acuáticos más grandes de su tiempo, e incluso los de menor tamaño alcanzaban los dos metros de largo. Alcanzaron mayor tamaño que los cocodrilos más grandes, y eran más grandes que sus sucesores, los mosasaurios. Compárese con sus predecesores como gobernantes del mar, los ictiosaurios, parecidos a delfines, que se sabe que alcanzaron 23 m de longitud, y el tiburón ballena (18 m), el cachalote (20 m), y sobre todo la ballena azul (30 m) que se sabe pudieron tener tamaños similares.

Se han descubierto plesiosaurios con fósiles de belemnites (animales parecidos a calamares), y ammonites (grandes moluscos similares al nautilo) asociados con sus estómagos. Tenían mandíbulas poderosas, probablemente lo bastante para atravesar las conchas duras de sus presas. Los peces óseos, que  empezaron a extenderse en el período Jurásico, también eran presas probables. Así mismo, los plesiosaurios eran presas de otros carnívoros, ya que se han hallado marcas de tiburón en la aleta fósil de un plesiosaurio y en el estómago de un mosasaurio restos que debieron pertenecer a algún plesiosaurio.
 
Con el tiempo se había teorizado que los plesiosaurios más pequeños se podían haber arrastrado a las playas a poner sus huevos, como la tortuga de caparazón coriáceo moderna, aunque según una investigación estadounidense podría ser que pariera sus crías vivas sin ninguna clase de huevo. Pero Recientemente se descubrió que estos animales eran vivíparos y que, al contrario de lo que sucedía con otros reptiles acuáticos de la época, parían una sola cría en vez de una camada de crías menos desarrolladas y puede suponerse que eran maternales. Otra curiosidad es su diseño de cuatro aletas. Ningún animal moderno que nade tiene esta adaptación; hay una especulación considerable sobre qué tipo de brazada usaban. Mientras los pliosaurios de cuello corto pueden haber sido rápidos nadadores, las variedades de cuello largo evolucionaron más para la maniobrabilidad que para la velocidad. También se han descubierto en los esqueletos gastrolitos en sus estómagos, probablemente para ayudar con la flotación. Sin embargo, el peso total de los gastrolitos hallados en varios ejemplares no parece ser suficiente para modificar la flotación.

Taxonomía 

La familia más primitiva de plesiosaurios, los plesiosáuridos, tenían cabezas pequeñas y cuellos largos. Evolucionaron hace aproximadamente 220 millones de años en el Triásico Superior, y fue el primer grupo mayor de plesiosaurios que se extinguió, hace aproximadamente 175 millones de años, a comienzos del Jurásico.

El siguiente grupo de plesiosaurianos se caracterizó por una cabeza grande y un cuello corto, y son colectivamente conocidos como pliosaurianos. Los pliosaurios más grandes, como los cronosaurios, el megalneusaurio, el plesiopleurodonte, los pliosaurios y el bracauquenio, tenían las mandíbulas de 3m (10 pies) de largo, y pueden haber alcanzado más de 12–15m (40–50 pies) de longitud, pesando más de 10000 kg (10 toneladas). Vértebras y dientes aislados de Inglaterra pueden pertenecer a especímenes de 22m (68 pies) de largo, que quizás pesaban 20000 kg (20 toneladas).

Los pliosaurios tenían dientes gruesos, cónicos, y era los carnívoros dominantes de su tiempo. Se alimentaban de otros reptiles marinos, incluyendo a sus parientes —se han descubierto marcas de dientes de pliosaurio en otros plesiosaurios, como los criptoclídidos—. Los pliosaurios evolucionaron hace aproximadamente 200 millones de años, en el Jurásico inferior, y se extinguieron hace aproximadamente 80 millones de años en el Cretácico.

El tercer grupo también tenía un cuello largo y una cabeza diminuta, y son conocidos como criptoclídidos, como el criptoclido. En conjunto, eran más cortos y gráciles que los plesiosáuridos, pero tenían el cuello más largo en proporción a la longitud del cuerpo. Los dientes también eran pequeños y delgados, y tal vez los usaran para filtrar la comida del sedimento en las aguas costeras poco profundas. Ellos aparecieron hace aproximadamente 160 millones de años al final del período Jurásico, y duraron hasta el evento de extinción al final del Cretácico, hace aproximadamente 65 millones de años.

El último grupo, los elasmosaurios, llevó la tendencia hacia el cuello largo y la cabeza diminuta al extremo. Eran los más largos, alcanzando 13–17m (42–56 pies) de longitud, pero la mayoría de eso era el cuello; pesaban mucho menos que los más masivos pliosaurios. Tenían más de 72 huesos en el cuello (las vértebras), más que cualquier otro animal. Vivieron al mismo tiempo que los criptoclídidos, de modo que deben de haber ocupado un nicho ecológico diferente. 

La siguiente clasificación representa una versión de estudios reciente (mayoritariamente siguiendo la de O'Keefe, 2001).

Clasificación 

 Superorden Sauropterygia
 Pistosaurus
 Suborden Plesiosauroidea
 Plesiopterys 
 Familia Plesiosauridae 
 Clado Euplesiosauria
 Superfamilia Cryptoclidoidea 
 Familia Cryptoclididae 
 Clado Tricleidia 
 Familia Tricledidae  
 Familia Cimoliasauridae 
 Familia Polycotylidae 
 Familia Elasmosauridae 
 Suborden Pliosauroidea
 Bishanopliosaurus 
 Megalneusaurus 
 Pachycostasaurus 
 Sinopliosaurus 
 Thalassiodracon 
 Archaeonectrus 
 Attenborosaurus 
 Eurycleidus 
 Familia Rhomaleosauridae 
 Familia Leptocleididae 
 Familia Pliosauridae Filogenia 
Plesiosauria es un taxón basado en raíces que fue definidod como "todos los taxones más cercanamente relacionados con Plesiosaurus dolichodeirus y Pliosaurus brachydeirus que a Augustasaurus hagdorni". Neoplesiosauria es un taxón basado en nodos que fue definido por Ketchum y Benson (2010) como Plesiosaurus dolichodeirus, Pliosaurus brachydeirus, su más reciente ancestro común y todos sus descendientes". Por tanto, Neoplesiosauria ha sido considerado como un sinónimo más moderno de Plesiosauria. El siguiente cladograma sigue un análisis realizado por Ketchum & Benson, 2011.

Benson et al. (2012) encontraron que Pliosauroidea es parafilético en relación con Plesiosauroidea. Rhomaleosauridae fue encontrado como externo a Neoplesiosauria, pero aún perteneciente a Plesiosauria. El primitivo pistosaurio del Carniense Bobosaurus fue encontrado como más avanzado que Augustasaurus en relación con Plesiosauria y por lo tanto representa por definición el plesiosaurio más antiguo conocido. Sin embargo, los autores exluyeron a Bobosaurus de este clado sin ninguna explicación, aunque su exclusión pudo ser resultado de un error de impresión en el artículo. Este análisis se concentró en los plesiosaurios basales y por lo tanto solo un pliosáurido derivado y un criptoclidiano fueron incluidos mientras que los elasmosáuridos no se incluyeron en absoluto. El siguiente cladograma sigue la topología del análisis de Benson et al. (2012).

En 2012, Mark Evans publicó un nuevo análisis filogenético de Plesiosauria en su disertación doctoral. Su análisis filogenético combina datos mayormente de las siguientes matrices: el análisis original de Ketchum y Benson (2010) y sus actualizaciones (Ketchum & Benson (2011), Benson et al. (2011a, 2011b, 2012, en prensa), el análisis original de O’Keefe (2001) y sus actualizaciones (O’Keefe & Wahl (2003b), O’Keefe (2004b, 2008), Albright et al. (2007), O’Keefe (2008) y O’Keefe & Street (2009)), Gasparini et al. (2002, 2003), Großmann (2007), Smith & Dyke (2008) y  Vincent et al. (2011). Características adicionales fueron añadidas de varios artículos anteriores. La matriz incluye 107 taxones (especies válidas o especímenes sin nombrar) incluyendo un único grupo externo (Simosaurus gaillardoti). Se obtuvieron así 339 características morfológicos (comparados a 70 taxones y 216 características en Benson et al. (en prensa) - el segundo mayor análisis filogenético de plesiosaurios). El siguiente cladograma sigue a este análisis (basado en el árbol consensuado de Adams, el cual está mejor resuelto en dos clados como se anota en la sección de "Resultados"). La filogenia de los plesiosaurios no plesiosauroides se muestra en el artículo de Plesiosauria. La filogenia de Plesiosauroidea es mostrada en la página de Plesiosauroidea.

 Historia 
 
El plesiosaurio es uno de los primeros grandes fósiles identificados por los paleontólogos, junto con el Mosasaurus, y el dinosaurio Iguanodon. El primer espécimen, correspondiente al género Plesiosaurus, fue encontrado en 1821 por Mary Anning, en los depósitos de Oxford Clay cerca de Lyme Regis, Inglaterra, encontró el primer buen espécimen después de solo tres años. La especie fue descrita formalmente y fue nombrada por Henry de la Beche y William Daniel Conybeare ese año. 
El nombre que escogieron significa "cercano al lagarto", derivado del  griego plesios ("cerca de") y sauros ("lagarto o reptil"). El taxón Plesiosauria fue nombrado por Henri Marie Ducrotay de Blainville en 1835.

La mayoría del material de plesiosaurio descubierto en el  era de los mismos depósitos. Sir Richard Owen solo nombró casi cien nuevas especies. A pesar de esto, los plesiosaurios fueron pésimamente conocidos. La mayoría de las nuevas "especies" se describieron basándose en huesos aislados, sin las características de diagnóstico suficientes para separarlos de cualquiera de las otras especies que se habían descrito previamente. Muchas de estas especies se han invalidado, pero el trabajo hecho en ese siglo ha sido insuficiente para eliminar este enredo taxonómico. El género Plesiosaurus es particularmente problemático. La mayoría de las nuevas especies fueron colocadas allí, de modo que el género es una clase de taxón "reciclable".

Otros dos factores hacen difícil clasificar a los plesiosaurios. Mientras se han encontrado en cada continente, incluso la Antártida, casi todos los especímenes son conocidos o de la formación del Jurásico superior de Oxford Clay, en Inglaterra, donde el primer espécimen fue encontrado, o de la formación de Tiza Niobrara en Kansas del Cretácico medio, en Estados Unidos. Ya que solo dos eslabones en una cadena evolutiva grande son bien conocidos, es difícil extrapolar la gran extensión entre los dos.

Los plesiosaurios también tienen otro problema. La manera tradicional de clasificar a los plesiosaurios está dada por su forma del cuerpo gruesa, pero parece que la misma forma del cuerpo se desarrolló en múltiples ocasiones en un ejemplo de evolución convergente. Recientes análisis muestran que los elasmosaurios de cuellos sumamente alargados realmente descienden de por lo menos tres linajes no relacionados, haciendo polifilético el taxón. Algunos pliosaurios también pueden relacionarse más estrechamente a las especies de cuello largo que a otras especies de cuello corto. Las cuatro agrupaciones mayores, aun cuando convenientes, no parecen basarse en las relaciones evolutivas reales.

En 2002, el "Monstruo de Aramberri" se anunció a la prensa. Descubierto en 1982 en el pueblo de Aramberri, en el estado mexicano de Nuevo León, era originalmente clasificado como un dinosaurio. El espécimen realmente es un pliosaurio muy grande, alcanzando posiblemente los 15 metros de largo. En esta evidencia se basó la serie documental de la BBC Paseando con Dinosaurios, que lo clasificó como un Liopleurodon ferox, pero ahora se sabe que se exageró el tamaño al hacer las primeras estimaciones (25m), y que medía realmente unos 13 a 14m de largo. Aun así, la leyenda sigue creyéndose.

En 2004, lo que parece ser un plesiosaurio joven 100% intacto fue descubierto en la Reserva Nacional Natural Bridgwater Bay en el Reino Unido, por un pescador local. El fósil mide 1,5m (5 pies) de longitud, y puede ser relacionado con el Rhomaleosaurus. Probablemente este es el espécimen mejor conservado de un plesiosaurio jamás descubierto.

En 2006 un equipo conjunto de investigadores norteamericanos y argentinos (Instituto Antártico Argentino y Museo de La Plata) hallaron un esqueleto de un plesiosaurio juvenil, de 1,5m, en la isla Vega Antártida. Actualmente se exhibe en el museo de geología de la Escuela de Minas y Tecnología de Dakota del Sur, Estados Unidos.

 Mito contemporáneo 

Las leyendas antiguas sobre serpientes marinas o los modernos avistamientos de supuestos monstruos en lagos o en el mar son explicados por algunos como signos de una posible supervivencia de plesiosaurios. Estas teorías son mayoritariamente rechazadas por la comunidad científica, que las considera fantasía y pseudociencia. Con todo, el descubrimiento de verdaderos y aún más antiguos fósiles vivientes, como el celacanto, y animales de las profundidades marinas previamente desconocidos pero enormes como el calamar gigante, no han dejado de alimentar las imaginaciones. 

En 1977, el descubrimiento de un cadáver con las patas y con lo que parecía ser un cuello largo y cabeza pequeña por el barco de pesca japonés Zuiyo Maru lejos de Nueva Zelanda creó una manía del plesiosaurio en Japón. Los miembros de un panel de eminentes científicos marinos en Japón inspeccionaron el descubrimiento. Algunos de aquellos involucrados eran los profesores Ikuo Obata e Hiroshi Ozaki del Museo Nacional de la Ciencia de Japón y el profesor Toshio Kasuya, del Centro de Investigación Marina de la Universidad de Tokio. Estos científicos tenían varias cosas por decir sobre el descubrimiento al examinar el suceso. El profesor Yoshinori Imaizumi del Museo Nacional de Ciencia de Japón dijo, "no es un pez, ballena, o cualquier otro mamífero." Otros han defendido que realmente era un tiburón peregrino, pero el profesor Toshio Kasuya dijo, "Si fuera un tiburón, la espina sería más pequeña… y el propio cuello es demasiado largo como se ve en la imagen. Yo pienso que podemos excluir la teoría del pez". Pero al ser analizados las muestras que se tomaron antes de arrojar el cadáver al mar; el bioquímico Dr. Shigeru Kimura de la Universidad de Tokio, descubrió que los tejidos de las muestras contenían un tipo especial de proteína conocida como elastodina, que solo está presente en la familia de los tiburones, y no en los otros grupos animales que se le atribuían el origen del cadáver, descartando con ello la posibilidad de que fuera un reptil o un mamífero. 

El monstruo del lago Ness normalmente es reportado como parecido a un plesiosaurio; no obstante  también se describe frecuentemente a la criatura con poco o ningún parecido. Además, el lago es demasiado frío para que un animal de sangre fría pueda sobrevivir fácilmente, los animales que respiran aire como los plesiosaurios serían divisados fácilmente cuando aparecieran en la superficie para respirar, el lago es un tanto pequeño y con poco alimento como para soportar una colonia de crías, y el propio lago se formó hace solo 10.000 años, durante la última edad de hielo. Los avistamientos pueden explicarse como una combinación de olas, ruinas flotantes, espejismos en la bruma, animales nadadores (como la nutria, que puede alcanzar 1,80 m (6 pies) de longitud, un esturión, etc.), un grupo de aves nadadoras observadas a lo lejos (como un pato con sus crías), y bromas.

Distribución
Los plesiosaurios han sido hallados en todos los continentes, incluyendo la Antártida.

Distribución estratigráfica
La siguiente es una lista de formaciones geológicas que han producido fósiles de plesiosaurios.

 Notas 

 Referencias 

 Bibliografía 
 Cerda, A y Salgado, L. 2008. Gastrolitos en un plesiosaurio (Sauropterygia) de la Formación Allen (Campaniano-Maastrichtiano), provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Ameghiniana 45: 529-536.
 Carpenter, K. 1996. A review of short-necked plesiosaurs from the Cretaceous of the western interior, North America. Neues Jahrbuch fuer Geologie und Palaeontologie Abhandlungen (Stuttgart) 201(2):259-287.
 Carpenter, K. 1997. Comparative cranial anatomy of two North American Cretaceous plesiosaurs. Pp 91–216, in Calloway J. M. and E. L. Nicholls, (eds.), Ancient Marine Reptiles, Academic Press, San Diego.
 Carpenter, K. 1999. Revision of North American elasmosaurs from the Cretaceous of the western interior. Paludícola 2(2):148-173.
 Cicimurri, D., and M. Everhart, 2001: in Trans. Kansas. Acad. Sci. 104': 129-143
 Cope, E. D. 1868. Remarks on a new enaliosaurian, Elasmosaurus platyurus. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 20:92-93.
 Ellis, R. 2003: Sea Dragons (Kansas University Press)
 Everhart, M. J. 2002. Where the elasmosaurs roam… Prehistoric Times 53: 24-27.
 Everhart, M.J. 2005. "Where the Elasmosaurs roamed," Chapter 7 in Oceans of Kansas: A Natural History of the Western Interior Sea, Indiana University Press, Bloomington, 322 p.
 Hampe, O., 1992: Courier Forsch.-Inst. Senckenberg 145: 1-32
 Lingham-Soliar, T., 1995: in Phil.  Trans. Roy. Soc. Lond. 347: 155-180
 Storrs, G. W., 1999. An examination of Plesiosauria (Diapsida: Sauropterygia) from the Niobrara Chalk (Upper Cretaceous) of central North America, University of Kansas Paleontologcial Contributions, (N.S.), No. 11, 15 pp.
 Welles, S. P. 1943. Elasmosaurid plesiosaurs with a description of the new material from California and Colorado. University of California Memoirs 13:125-254. figs.1-37., pls.12-29.
 Welles, S. P. 1952. A review of the North American Cretaceous elasmosaurs. University of California Publications in Geological Science 29:46-144, figs. 1-25.
 Welles, S. P. 1962. A new species of elasmosaur from the Aptian of Columbia and a review of the Cretaceous plesiosaurs. University of California Publications in Geological Science 46,  96 pp.
 White, T., 1935: in Occasional Papers Boston Soc. Nat. Hist. 8': 219-228
 Williston, S. W. 1890. A new plesiosaur from the Niobrara Cretaceous of Kansas. Kansas Academy of Science, Transactions 12:174-178, 2 fig. 
 Williston, S. W. 1902. Restoration of Dolichorhynchops osborni, a new Cretaceous plesiosaur. Kansas University Science Bulletin, 1(9):241-244, 1 plate.
 Williston, S. W. 1903. North American plesiosaurs. Field Columbian Museum, Publication 73, Geology Series 2(1): 1-79, 29 pl.
 Williston, S. W. 1906. North American plesiosaurs: Elasmosaurus, Cimoliasaurus, and Polycotylus. American Journal of Science, Series 4, 21(123): 221-234, 4 pl.
 Williston, S. W. 1908. North American plesiosaurs: Trinacromerum. Journal of Geology  16: 715-735.

 Enlaces externos 

 El Sitio del Plesiosaurio (en inglés). Richard Forrest.
 Preguntas frecuentes sobre Plesiosaurios (en inglés). Raymond Thaddeus C. Ancog.
 . Mike Everhart.
 "Fósil de plesiosaurio encontrado en Bridgwater Bay (en inglés)". Somersert Museums County Service. (mejor fósil conocido)
 "https://web.archive.org/web/20040825214304/http://www.territoriodosdinossauros.hpg.ig.com.br/plesiossauros.htm" Plesiosaurios 
 "https://web.archive.org/web/20040825214205/http://www.territoriodosdinossauros.hpg.ig.com.br/pliossauros.htm" Pliosaurios 
 "Sobre el cadáver del supuesto plesiosaurio hallado en Nueva Zelanda (en inglés)". Referencia de Internet al artículo Reports of the National Center for Science Education'', Mayo/Junio de 1997, volumen 17, número 3, páginas 16–28.

 
Ciencia y tecnología de Reino Unido del siglo XIX
Ciencia de 1821
Reino Unido en 1821